Иванко
 Иванко I Басараб
 Иванко (деспот)